Никола́й Ко́лесов:
 Колесов, Николай Александрович (род. 1956) — губернатор Амурской области (2007—2008).
 Колесов, Николай Борисович (1956—1998) — советский и российский футболист.
 Колесов, Николай Владимирович (1921—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Колесов, Николай Дмитриевич (1925—2012) — советский и российский экономист.
 Колесов, Николай Петрович (1891—1928) — участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Колесов, Николай Саввич (1912—1977) — Герой Социалистического Труда (1957).